Хаос  ( — раскрываюсь, разверзаюсь), в древнегреческой философии и поэзии — докосмическое состояние, зияющая пра-бездна (от греч. χάσκω, χοανω — зиять, зевать, разевать рот, быть пустым и голодным); неупорядоченное первовещество; противоположность конечному, упорядоченному космосу.

Возникновение 
Впервые слово «хаос» встречается у Гесиода: Согласно Гесиоду, хаос, будучи чистым отрицанием, порождает столь же негативные силы — чёрный Мрак и Ночь.

Он возникает первым, но не является ни творческим первоначалом, порождающим космос, ни материалом для вселенной, а образует лишь пространство для развертывания позитивных сил — Геи-Земли и Эроса-Любви, которые зарождаются не из него, а наряду с ним и после него.

Хаос в эпоху античности 
Аристотель отождествляет хаос с местом, или пространством, отмечая, что Гесиод был прав, делая хаос первым, ибо все вещи должны находиться где-нибудь. У позднейших греческих философов слово «хаос» может означать бесконечное пространство (в частности, у Плотина и Секста Эмпирика). Аристофан называет хаосом воздушное пространство между небом и землей. Хаос часто отождествляется с Тартаром — подземной бездной, безвозвратно поглощающей все некогда живое и символизирующей смерть. Другое подземное царство смерти — Аид — мыслится как расположенное ближе к земле; там умершие ещё продолжают как-то существовать, хотя бы в виде теней. У Марка Аврелия, хаос — это бездна времени, «бесконечная в обе стороны вечность», беспредельная ненасытность, неумолимо поглощающая все сущее. В позднем пифагореизме хаосом называют Единое, желая подчеркнуть его непознаваемость и тьму.

В стоицизме 
Наряду с пониманием хаоса как зияния, бесконечного пространства, тьмы и всепоглощающей бездны, восходящим к Гесиоду, у стоиков встречается другая трактовка хаоса как неупорядоченного первовещества, из которого случайно или под воздействием неких противоборствующих или упорядочивающих сил сложился мир. По отношению к уже существующему космосу стоический хаос не представляет собой ненасытную пустую бездну или бесконечную энтропию, а является своего рода кладовой первовещества, подпитывающей космос.

При христианстве 
В христианской литературе понимание хаоса опосредовано библейским истолкованием. В Книге Бытия 1, 2 говорится о «тьме над бездною», бывшей до сотворения мира. Эта «бездна» по своему значению исключительно близка к греческому понятию хаоса и отождествляется с ним. Однако учение о творении из ничего лишает её всякой значимости как в качестве места мира, так и в качестве его первоматерии. Эта бездна не исчезла и по сотворении мира, продолжая существовать в виде ада. Кроме того, хаос приобретает у христиан и эсхатологическое значение, поскольку в «Апокалипсисе» говорится, что в конце времен «зверь выйдет из бездны».

Средневековье 
В средневековой философии и космологии (Калкидий, Василий Великий, Беда Достопочтенный, Фома Аквинский) распространено учение о двух материях — первичная materia, невещественная, пустое пространство, или чистая энергия, в которой творится мир и существование которой опровергают большинство христианских учителей, и silva — вторичная материя, разреженная и беспорядочно движущаяся масса первоэлементов вещества, результат первого акта творения, хаотическое состояние, предшествующее появлению оформленных тел.

Средневековые мыслители отождествляют её с хаосом древних («беспорядочное смешение телесной твари, которое древние звали Хаосом» и которое, по убеждению Фомы, действительно было первым состоянием вселенной, но первым не по времени, а только по порядку, логически). Очевидна связь первого понятия, materia, с гесиодовско-аристотелевским хаосом и понятием материи в платонизме, а второго, silva, с хаосом стоиков. Именно от последнего ведет свою историю современное понимание хаоса как первобытного беспорядка.

Примечания

Литература 
 Лосев А. Ф. История античной эстетики. — Т. 1. — , ?. — 198 с.
 Светлов Э. Хаос и Логос — В его кн.: Магизм и единобожие. — Брюссель, 1971.
 Gunkel H. Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. — , 1895, 1921. Т. Ю. Бородай
 Гексиод. Теогония — 116 с.
 Лосев А. Ф. Платон. Аксиох 371а; Мифология греков и римлян. — , 1996. — 474 с.
 Марк Аврелий Антонин. Размышления. / Пер. и прим. А. К. Гаврилова. Статьи А. И. Доватура, А. К. Гаврилова, Я. Унта. Комм. Я. Унта. (Серия «Литературные памятники»). — : Наука, 1985. — 245 с.
 Грабманн М. Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского / пер. А. В. Апполонова. — : Signum Veritatis, 2007. — (Серия: Pax Christiana) — 280 с.

Ссылки 
 А. Ф. История античной эстетики
 А. Ф. Лосев. Мифология греков и римлян
 Марк Аврелий. Размышления.
 Сумма Теологии. Фома Аквинский.
 Александр Мень. История религии.

Философия